Mina se poate referi la:
 Sfântul Mina, sfânt egiptean, mare mucenic
 Mina Minovici (1858-1933), fondatorul școlii române de medicină judiciară
 Mina Dobzeu (1921-2018), ieromonah român
 Mina (n. 1997), cântăreață japoneză
 Mina din Chișinău, o întreprindere industrială mixtă din Chișinău

Vezi și
Mină (dezambiguizare)
Mînă